Michael Dean, född 2 juni 1968, är en engelsk fotbollsdomare som huvudsakligen dömer i Premier League. Han har dessutom dömt matcher i FA Community Shield, FA-cupen, Europa League och internationella sammanhang.

Karriär
Dean började döma fotboll 1985. År 1995 blev han assisterande domare i The Football League och 1997 huvuddomare i samma liga. Han började döma i den engelska högstaligan 2000.

Statistik

Statistiken gäller för samtliga tävlingar under säsongen.

Referenser

Män
Levande personer
Födda 1968
Fotbollsdomare från England